Schilder se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Franz Alfred Schilder
 Maria Schilder